La palabra Noruega puede referirse a:

 , país de Europa.
  Dinamarca-Noruega, país de Europa que existió desde 1536 hasta 1814, y que se dividió en Suecia-Noruega y Dinamarca.
  Suecia-Noruega, país de Europa que existió desde 1814 hasta 1905, y que se divió en Noruega y Suecia.
 Reinos vikingos de Noruega, pequeños territorios gobernados por caudillos que tenían categoría de monarcas absolutos.
 Mar de Noruega, sector de la parte septentrional del océano Atlántico.
 Corriente noruega, corriente de agua que fluye en dirección noreste a lo largo de la costa atlántica de Noruega.
 Bosque de Noruega, raza de gato.
 Catas Altas da Noruega, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.